WABA NLB liga 2006./07. je bilo šesto izadnje Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je ukupno dvanaest klubova iz šest država, a prvakom je postala ekipa CSKA iz Sofije.

Sudionici 
  Jablanica, Jablanica *
  Željezničar, Sarajevo
  CSKA, Sofija
  Jedinstvo, Bijelo Polje
  Herceg Novi, Herceg Novi
  Budućnost, Podgorica
  Ragusa, Dubrovnik
  Gospić, Gospić
  Šibenik Jolly, Šibenik
  Merkur, Celje
  Crvena zvezda, Beograd
  Vojvodina, Novi Sad
* odustale početkom sezone

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igran u Sofiji

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 

 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 26. listopada 2013.
 eurobasket.com, WABA 2006./07., pristupljeno 26. listopada 2013.
 kosarka.org, statistički centar 
 IWBL liga, povijest , pristupljeno 26. listopada 2013.

2006-07